est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane, pentane
 pentane ou n-pentane, numéro CAS 
 2-méthylbutane ou isopentane, numéro CAS 
 2,2-diméthylpropane ou néopentane, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- , , , ,